id. Paulheim Ferenc (1867–1937) építészmester, politikus (Keresztény Községi Párt), kormányfőtanácsos
 ifj. Paulheim Ferenc (1898–1974) építészmérnök, politikus (Magyar Élet Keresztény Községi Pártja), kormányfőtanácsos, Paulheim Ferenc fia